Lost in Hollywood kan syfta på:
 Lost in Hollywood (Rainbow), a song by Rainbow on their 1979 album Down to Earth
 Lost in Hollywood (System of Down) – en låt från fjärde albumet Mesmerize av metal-bandet System of a Down